Czifra ist der Familienname folgender Personen:

 János Czifra (* 1951), ungarischer Domkapellmeister
 Kathalin Czifra (* 1972), ungarische Biathletin
 Zsuzsa Czifra (* 1984), ungarische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Cziffra